Klang är ett svenskt efternamn, som också förekommer i mindre omfattning i de andra nordiska länderna. I Sverige har det även använts som soldatnamn. Offentlig statistik för 2014 ger följande antal personer med namnet: Sverige 1887, Norge 7, Danmark 22, Finland 35.

Personer med efternamnet Klang
 Bengt A. Klang (född 1936), överläkare och politiker, folkpartist
 Hampus Klang (född 1979), musiker i svenska heavy metal-bandet Bullet
 Herbert Klang (aktiv 1928), österrikisk ishockeyspelare
 Kerold Klang (född 1950), serietecknare, journalist och illustratör
 Kåge Klang (född 1957), konstnär
 Mathias Klang (född 1967), informatiker
 Måns Klang, artistnamn för trubaduren Loke Nyberg
 Roland Klang (1930–2009), konstnär, tecknare och skulptör
 Sarah Klang  (född 1992), sångerska och låtskrivare

Källor

Svenska efternamn